Pettenhofen steht für:

 Pettenhofen (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Pettenhofen (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Pettenhofen, deutscher Name der französischen Gemeinde Pettoncourt von 1915 bis 1918 sowie von 1940 bis 1944

Siehe auch:
 Pettenhof